El Campeonato Nacional de la Primera División de Fútbol Femenino 2020 fue el vigésimo torneo de la Primera División de fútbol femenino de Chile. El inicio del torneo fue fijado para el día 14 de marzo.

Debido a la contingencia causada por la Pandemia de COVID-19 en Chile y el resto del mundo a comienzos de 2020, que obligó a la suspensión de la mayoría de las actividades de convocatoria masiva, es que el 31 de marzo, y tras haberse disputado tan solo una fecha del torneo, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional chileno acordó suspender la competencia, esperando su regreso para agosto del mismo año. 

El 25 de agosto, se definió volver a prorrogar el regreso de la competencia, esta vez para iniciar las prácticas de los equipos en octubre del mismo año, tras ser elaborado un Protocolo Sanitario de cumplimiento obligatorio como condición para el retorno del torneo femenino. Finalmente, el 23 de octubre se aprobó la suspensión definitiva del torneo y continuarlo con un Torneo de Transición, compuesto por los 16 equipos de primera división divididos en dos grupos, con solo 7 fechas por disputar, semifinales y final, sin competencia sub-17 ni descensos.

Sistema 
Se enfrentarán los 16 equipos en partidos todos-contra-todos, en dos ruedas, totalizando una cantidad de 30 fechas. Los equipos que finalicen entre las primeras cuatro posiciones clasificarán a la instancia de Semifinales de Play-Offs, para determinar al Campeón.

Relevos 

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Localización

Ubicación 

{| border=0
| <div style="position:relative;">

Información

Clasificación

Evolución

Categoría Adultas 
{| class="wikitable col1izq col2izq" style="margin: auto; font-size: 88%; text-align: left;" width=100%
!  style="width:200px; text-align:center;"|Equipo
! align=center|01
! align=center|02
! align=center|03
! align=center|04
! align=center|05
! align=center|06
! align=center|07
! align=center|08
! align=center|09
! align=center|10
! align=center|11
! align=center|12
! align=center|13
! align=center|14
! align=center|15
! align=center|16
! align=center|17
! align=center|18
! align=center|19
! align=center|20
! align=center|21
! align=center|22
! align=center|23
! align=center|24
! align=center|25
! align=center|26
! align=center|27
! align=center|28
! align=center|29
! align=center|30
|-
|| Palestino
|bgcolor=#CCFFCC|<center>1|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|| Universidad de Chile
|bgcolor=#CCFFCC|<center>2|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|| Colo-Colo
|bgcolor=#CCFFCC|<center>3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|| Santiago Morning
|bgcolor=#CCFFCC|<center>4|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|| Deportes Antofagasta
|<center>5|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|| Universidad de Concepción
|<center>6|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|| Everton
|<center>7|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|| Deportes Iquique
|<center>8|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|| Santiago Wanderers
|<center>9|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|| Deportes La Serena
|<center>10|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|| Audax Italiano
|<center>11|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|| Deportes Temuco
|<center>12|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|| Universidad Católica
|<center>13|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|| Deportes Puerto Montt
|<center>14|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|| Fernández Vial
|<center>15|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|| Cobresal
|16|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|}

 Categoría Sub-17 

 Resultados 

 Primera ronda 

 Segunda ronda 

 Ponderación 

La Tabla General de Rendimiento Ponderada se obtiene de la ponderación de la Tabla de Posiciones de la Categoría Adulta en un 70% y la Tabla de Posiciones de la Categoría Sub 17 en un 30% en el Torneo 2020 con un 50% de valor; y de la ponderación de la Tabla de Posiciones de la Categoría Adulta en un 70% y la Tabla de Posiciones de la Categoría Sub 17 en un 30% en el Torneo 2019 con el restante 50% de valor. Se exceptúan de lo anterior Deportes Puerto Montt y Deportes La Serena, a quienes sólo se les considerará la ponderación de ambas categorías en el año 2020, en la misma proporción señalada. Dicha tabla determinará los 4 descensos a Primera B de ambas categorías.

 Actualizado al .

 Goleadoras 

 Categoría Adultas 

<center>

Actualizado al  a las 17:00 hrs.

Autogoles

Categoría Adultas

Véase también 
 Primera B de Fútbol Femenino 2020 (Chile)

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial ANFP

2020
Temporada 2020 de fútbol en Chile
Competiciones deportivas canceladas por la pandemia de COVID-19
Campeonatos de fútbol inconclusos